Михаил Митрофанович Жавронков (1926—1996) — советский работник промышленности, электросварщик завода «Красный котельщик», Герой Социалистического Труда.

Биография 
Родился 26 ноября 1926 года в селе Малые Ясырки Эртильского района Воронежской области.

Окончив шесть классов сельской школы, начал трудиться. С 1944 года служил в Красной Армии, участвовал в Великой Отечественной войне. Служил в авиации Черноморского флота связистом, принимал участие в десанте при высадке из гидросамолета в болгарском морском порту Бургас.

Демобилизовавшись из армии, приехал в город Таганрог Ростовской области, где в сентябре 1956 года поступил сварщиком в механический цех № 1 завода «Красный котельщик». В 1960-е годы овладел новым видом сварки и участвовал в выполнении заказа на изготовление котлоагрегата для Белоярской атомной станции. Спустя несколько лет разработал собственные методы сварки в среде углекислого газа. В 1966 году окончил школу мастеров и получил среднее образование.
 
Кроме производственной, занимался общественной деятельностью — был делегатом XXIV (1971) съезда КПСС, избирался депутатом Таганрогского городского Совета народных депутатов.

С 1978 года Михаил Митрофанович находился на пенсии, но продолжил работать наладчиком сварочных полуавтоматов и помогал профтехучилищу готовить электросварщиков.

Жил в Таганроге, где и умер 26 августа 1996 года.

Награды 
 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 июля 1966 года за выдающиеся заслуги в выполнении заданий семилетнего плана и достижение высоких технико-экономических показателей в работе Жаворонкову Михаилу Митрофановичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».
 Лауреат Государственной премии СССР (1978, за выдающиеся достижения в труде, высокую эффективность и качество работы на основе умелого использования резервов производства).
 Был награжден орденами Октябрьской Революции (1971) и Отечественной войны 2-й степени (1985), а также медалями, в числе которых «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

См. также 
 Список Героев Социалистического Труда Ростовской области

Литература 
 Герои Труда Дона : к 70-летию учреждения звания «Герой Социалистического Труда» : биобиблиографический справочник / Министерство культуры Рост. области, Дон. гос. публ. библиотека; [сост.: Н. Н. Зайцева, О. Б. Керасир, Л. К. Петросян; ред. М. Б. Мартиросова; авт. предисл. В. П. Трут]. Ростов н/Д, 2008.

Примечания

Ссылки 
 
 Жаворонков Михаил Митрофанович
 ЗАВОД СЕГОДНЯ И ЗАВТРА - Г. Чернов, директор таганрогского завода «Красный котельщик»

Связисты Великой Отечественной войны
Члены КПСС
Делегаты XXIV съезда КПСС